Văcărești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Văcărești (Bukarest), Stadtteil von Bukarest

 Văcărești (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Văcărești (Harghita), Dorf im Kreis Harghita
 Văcărești (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman